Superpuchar Cypru w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Cypru oraz zdobywcą Pucharu Cypru w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje finalista Pucharu).

Historia 
W sezonie 1951 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Cypru, który nazywał się wtedy Tarcza Pakosa (gr. Ασπίδα Πάκκου). Pierwszy pojedynek rozegrano 14 września 1951 roku. W tym meczu Çetinkaya Türk pokonał 5:1 APOEL. Do 1967 roku zespołowi, który zdobył trofeum wiele razy przyznawano trofeum na stałe. Pierwszy Superpuchar został ostatecznie przyznany Çetinkaya Türk, który był pierwszym klubem, który zdobył trofeum trzy razy. W tamtym czasie, jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju, to trofeum automatycznie był przyznawany zwycięzcy. W 1962 Anorthosis Famagusta otrzymał trofeum bez gry. Przez następne dziesięć lat turniej nie rozgrywano i startował ponownie w 1979 roku z nazwą Tarcza Stylianakisa (gr. Ασπίδα Στυλιανάκη). Tarcza została uhonorowana imieniem byłego prezydenta Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej. Przez 10 lat Omonia Nikozja 7 razy zdobył Tarczę Stylianakisa. W 1989 roku turniej został przemianowany na Tarczę Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej. W 2008 nazwa została zmieniona na LTV Super Cup. Od lat 80. XX wieku wszystkie dotychczasowe mecze odbyły się na Stadionie GSP w Nikozji.

Format 
Mecz o Superpuchar Cypru rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Cypru na podium oficjalnie stawało w sumie 14 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Omonia Nikozja, która zdobyła trofeum 17 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Protathlima A’ Kategorias
 Puchar Cypru

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Cypr
Rozgrywki piłkarskie na Cyprze